A Chinese Characters Galéria egy galéria Budapesten, a Kertész utca 4. szám alatt.

A galériáról 
A Magyar Képzőművészeti Egyetemet végzett Ducsai Péter grafikusművész rendezésében jönnek létre a tárlatok. Fiatal kiállítók kortárs alkotásainak installálása mellett művészeti pályázatok kiírásával is foglalkozik, ilyen például a Chinese Year of the Pig. A megnyitók rendszerint performance-szal kezdődnek.

További információk 
Chinese Characters Galéria

Budapest múzeumai